Kleve  Clèveris , ciutat de l'estat alemany de Rin del Nord-Westfàlia, prop de la frontera amb els Països Baixos
 Kleve (Dithmarschen), municipi del districte de Dithmarschen a Slesvig-Holstein
 Kleve (Steinburg), municipi del districte de Steinburg a Slesvig-Holstein
 Herzogtum Kleve  o Comtat de Clèveris